Termenul asimilare se poate referi la:

 Asimilație (lingvistică)
 Asimilare (sociologie)

Dezambiguizare